Напівбоги і напів-чорти або Тіанлонг бабу (; ) може означати:

 Напівбоги і напів-чорти (; ) — роман Цзінь Юн ()

 Фільми:
 The Battle Wizard, 1977 film
 Напівбоги і напів-чорти (фільм, 1982)
 The Dragon Chronicles — The Maidens, 1994 film

 Телесеріали:
 Напівбоги і напів-чорти (телесеріал, 1982) (; ) — 1982 гонконгський телесеріал, зароджений на TVB
 Напівбоги і напів-чорти (телесеріал, 1997) (; ) — 1997 гонконгський телесеріал, зароджений на TVB
 Напівбоги і напів-чорти (телесеріал, 2003) (; ) — 2003 китайський телесеріал, зароджений на CCTV